Штајнкирхен може бити:

 Штајнкирхен (Горња Баварска), општина у округу Ердинг, у њемачкој покрајини Баварска.
 Штајнкирхен (Алтес Ланд), општина у округу Штаде, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.